Liepiņš ist der Familienname folgender Personen:

 Arvis Liepiņš (* 1990), lettischer Skilangläufer
 Dainis Liepiņš (1962–2020), sowjetischer Radrennfahrer
 Edgars Liepiņš (1929–1995), sowjetischer bzw. lettischer Schauspieler 
 Emīls Liepiņš (* 1992), lettischer Radrennfahrer

 Pēteris Liepiņš (1943–2022), sowjetischer bzw. lettischer Schauspieler